Hermann Panzo – velocista francese
 Jonathan Panzo – calciatore inglese
 Ilídio José Panzo – calciatore angolano